НББ — Национальный банк Республики Беларусь.
 НББ — Национальная библиотека Белоруссии.
 NBB